Амбра — многозначный термин.

 Амбра — воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов; используется в парфюмерии, традиционной медицине и гомеопатии.
 Амбра жидкая — название смолы, выделяемой деревом Северной Америки ликвидамбаром.
 Амбра, Франческо д' (1499—1558) — итальянский писатель.